Яков Коц:
 Коц, Яков Иосифович (1931—2014) — советский и российский врач.
 Коц, Яков Михайлович (род. 1931) — советский и российский физиолог, пионер мышечной электростимуляции.